Ву́лиця Леонто́вича (також Ву́лиця Мико́ли Леонто́вича) — назва вулиць у різних населених пунктах України.

Вулиця Миколи Леонтовича 
 Вулиця Миколи Леонтовича — вулиця в місті Бар.
 Вулиця Миколи Леонтовича — вулиця в місті Гайсин.
 Вулиця Миколи Леонтовича — вулиця в місті Городок Хмельницької області.
 Вулиця Миколи Леонтовича — вулиця в місті Дрогобич.
 Вулиця Миколи Леонтовича — вулиця в місті Дубно.
 Вулиця Миколи Леонтовича — вулиця в місті Жмеринка.
 Вулиця Миколи Леонтовича — вулиця в місті Калинівка.
 Вулиця Миколи Леонтовича — вулиця в смт Козелець.
 Вулиця Миколи Леонтовича — вулиця в місті Кропивницький.
 Вулиця Миколи Леонтовича — вулиця в місті Рівне.
 Вулиця Миколи Леонтовича — вулиця в місті Сокаль.
 Вулиця Миколи Леонтовича — вулиця в місті Сокиряни.
 Вулиця Миколи Леонтовича — вулиця в місті Тернопіль.
 Вулиця Миколи Леонтовича — вулиця в місті Тульчин.
 Вулиця Миколи Леонтовича — вулиця в місті Чернігів.

Вулиця Леонтовича 
 Вулиця Леонтовича — вулиця в місті Бершадь.
 Вулиця Леонтовича — вулиця в місті Бровари.
 Вулиця Леонтовича — вулиця в місті Вінниця.
 Вулиця Леонтовича — вулиця в місті Володимир.
 Вулиця Леонтовича — вулиця в місті Гнівань.
 Вулиця Леонтовича — вулиця в місті Горлівка.
 Вулиця Леонтовича — вулиця в смт Гостомель.
 Вулиця Леонтовича — вулиця в місті Дніпро.
 Вулиця Леонтовича — вулиця в місті Донецьк.
 Вулиця Леонтовича — вулиця в місті Запоріжжя.
 Вулиця Леонтовича — вулиця в місті Золотоноша.
 Вулиця Леонтовича — вулиця в місті Ізмаїл.
 Вулиця Леонтовича — вулиця в місті Кам'янець-Подільський.
 Вулиця Леонтовича — вулиця в місті Кам'янське.
 Вулиця Леонтовича — вулиця в місті Київ.
 Вулиця Леонтовича — вулиця в місті Ковель.
 Вулиця Леонтовича — вулиця в місті Козятин.
 Вулиця Леонтовича — вулиця в місті Коломия.
 Вулиця Леонтовича — вулиця в місті Кривий Ріг.
 Вулиця Леонтовича — вулиця в місті Луганськ.
 Вулиця Леонтовича — вулиця в місті Луцьк.
 Вулиця Леонтовича — вулиця в місті Львів.
 Вулиця Леонтовича — вулиця в місті Макіївка.
 Вулиця Леонтовича — вулиця в смт Маньківка.
 Вулиця Леонтовича — вулиця в місті Немирів.
 Вулиця Леонтовича — вулиця в місті Одеса.
 Вулиця Леонтовича — вулиця в місті Переяслав.
 Вулиця Леонтовича — вулиця в місті Покровськ.
 Вулиця Леонтовича — вулиця в місті Радехів.
 Вулиця Леонтовича — вулиця в місті Сарни.
 Вулиця Леонтовича — вулиця в місті Слов'янськ.
 Вулиця Леонтовича — вулиця в смт Теплик.
 Вулиця Леонтовича — вулиця в смт Турбів.
 Вулиця Леонтовича — вулиця в місті Тячів.
 Вулиця Леонтовича — вулиця в місті Хмельницький.
 Вулиця Леонтовича — вулиця в місті Хуст.
 Вулиця Леонтовича — вулиця в місті Чортків.
 Вулиця Леонтовича — вулиця в місті Шепетівка.
 Вулиця Леонтовича — вулиця в місті Яготин.
 Вулиця Леонтовича — вулиця в місті Ямпіль.

Провулок Миколи Леонтовича 
 1-й Провулок Миколи Леонтовича — провулок в місті Гайсин.
 2-й Провулок Миколи Леонтовича — провулок в місті Гайсин.
 Провулок Миколи Леонтовича — провулок в місті Житомир.
 1-й Провулок Миколи Леонтовича — провулок в місті Лубни.
 2-й Провулок Миколи Леонтовича — провулок в місті Лубни.
 Провулок Миколи Леонтовича — провулок в місті Старокостянтинів.

Провулок Леонтовича 
 Провулок Леонтовича — провулок в місті Костопіль.
 Провулок Леонтовича — провулок в місті Олександрія.
 Провулок Леонтовича — провулок в місті Тульчин.
 Провулок Леонтовича — провулок в місті Фастів.
 Провулок Леонтовича — провулок в місті Ямпіль.

Вулиці, названі на честь людей
Об'єкти, названі на честь Миколи Леонтовича